Валерьян Петрович Курганов (12 июня 1910 — 21 сентября 1975, Свердловск) — советский хозяйственный деятель, директор киевского завода «Большевик», директор завода «Уралхиммаш». Член ЦК КП(б)У в июне 1938 — январе 1949 г.

Биография 
Трудовую деятельность начал рабочим киевского машиностроительного завода Гретера и Криванека (затем — завода «Большевик»). Окончил школу фабрично-заводского обучения, работал на заводе формовщиком.

Член ВКП(б) с 1932 года.

Окончил без отрыва от производства техникум. Находился на ответственной инженерно-технической работе, был начальником цеха Киевского машиностроительного завода «Большевик». Делегат съезда ВКП (б) (10-21 февраля 1939 г.).

До августа 1941 года — директор Киевского машиностроительного завода «Большевик». Во время Великой Отечественной войны в августе 1941 года эвакуировал завод на Урал.

С августе 1941 года по 1955 год — директор завода «Уралхиммаш» в городе Свердловске.

Затем — персональный пенсионер союзного значения. Автор книги «Так рождался Уралхиммаш» (1973).

Скончался 21 сентября 1975 года в Свердловске. Похоронен на Нижнеисетском кладбище.

Награды 
 два ордена Ленина (05.08.1944, …)
 орден Отечественной войны 1-й степени (16.09.1945)
 ордена
 медали

Примечания

Ссылки 
 Так рождался Уралхиммаш
 

Члены ЦК КП Украины
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Директора промышленных предприятий
Похороненные на Нижне-Исетском кладбище